Пара в математике может быть определена с различных точек зрения.

Определение пары в формальной математике 
Пусть  и  — термы и  — субстантивный знак веса 2, тогда знакосочетание  также является термом и обозначается . Подробнее: соотношение  обозначают словами « есть пара».

Имеет место так называемая аксиома пары.

Аксиома пары

Определение пары в теории множеств 

Число элементов множества  равно 1, или  состоит из одного элемента , тогда и только тогда, когда при вычитании из него множества  получается пустое множество: .

Непустое множество  называется множеством из двух элементов, или парой: , если после вычитания из него множества, состоящего только из одного элемента , останется множество, которое состоит также из одного элемента . При таком определении пары (как и вообще множества, состоящего из любого числа элементов) не зависит от выбора и порядка следования указанного элемента .

Упорядоченная пара 

Если задана пара , то множество  называется упорядоченной парой и обозначается . При этом элемент  называется первым элементом, а элемент  — вторым элементом пары.

В формальной математике первый элемент упорядоченной пары  называется также первой координатой или первой проекцией и обозначается . Аналогично второй элемент пары  называется второй координатой или второй проекцией и обозначается .

Литература 

Теория множеств